La Coupe de Suède de football 2002 est la  de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

Elfsborg remet sa coupe en jeu.

Premier tour 
Les rencontres ont lieu les , 10, 13 et 14 avril 2002

 Friska Viljor FC 4-0 Robertsfors IK
10 avril
 Bollstanäs SK 1-2 Syrianska Föreningen
13 avril
 Gamla Upsala SK 2-1 Vallentuna BK 
 IK Fyris 0-2 Essinge IK Intern FC
 Kvarnsvedens IK 0-2 Skiljebo SK
 Bunkeflo IF 1-0 Högaborg BK
 Habo IF 1-3 Lundens AIS 
 HIF Alingsås 0-1 IK Oddevold 
 VoIF Diana 0-8 BK Forward
 IF Lödde 0-2 IFK Hässleholm
 AIK Atlas 0-3 Myresjö IF 
 Frinnaryds IF 2-5 IFK Motala 
 Oskarström IS 5-0 Brämhults IK
 Snöstorp Nyhems FF 2-1 Höllvikens GIF
 Stavstens IF FK 5-2 Kulladals FF
 Gerdskens BK 1-0 Askims IK
 Gunnilse IS 2-0 IK Tord 
 KF Velebit 0-2 Tidaholms GoIF
 Mariestads BK 1-2 Husqvarna FF 
 Melleruds IF 1-0 Vara SK
 Ulvåkers IF 2-3 Degerfors IF 
 Viksjöfors IF 0-5 Sandvikens IF
14 avril
 Lucksta IF 1-1 Östersunds FK (4-2 au tab)
 Morön BK 0-2 Bodens BK
 Krylbo IF 2-1 Tillberga IK
 Värtans IK 1-3 Eskilstuna City FK 
 BK Zeros 1-1 IFK Ölme (5-3 au tab)
 Bankeryds SK 0-2 Ytterby IS 
 IF Vindhemspojkarna 2-3 Väsby IK FK
 IFK Tumbas FK 1-2 Spårvägens FF 
 Vivalla-Lundby IF 0-4 Carlstad United BK
 Östra Ryds IF 1-2 Målilla GoIF
 Visby IF Gute FK 0-4 IF Brommapojkarna
 Svedala IF 0-0 Ängelholms FF (3-4 au tab)

Deuxième tour 
23 avril
 Sandvikens IF 2-1 Trelleborgs FF
24 avril
 IFK Motala 0-7 Djurgårdens IF
 IFK Hässleholm 0-0 GIF Sundsvall (3-4 au tab)
25 avril
 Bunkeflo IF 3-0 Umeå FC 
 Gunnilse IS 0-1 IFK Norrköping 
 BK Forward 1-3 FC Café Opera
 Degerfors IF 3-1 IF Sylvia 
 Eskilstuna City FK 4-5 Västerås SK FK 
 Friska Viljor FC 2-2 Malmö FF (3-4 au tab)
 Husqvarna FF 2-5 IK Brage 
 IF Brommapojkarna 0-1 Helsingborgs IF 
 Krylbo IF 1-5 IFK Malmö FK 
 Melleruds IF 2-3 Assyriska Föreningen (a.p.)
 Myresjö IF 2-1 Västra Frölunda IF 
 Målilla GoIF  1-6 Gerdskens BK 
 Oskarström IS 0-6 Örgryte IS
 Skiljebo SK 2-1 BK Häcken
 Snöstorp Nyhems FF 1-4 Hammarby IF
 Stavstens IF FK 1-3 Motala AIF FK
 Ytterby IS 1-4 Östers IF
 Ängelholms FF 2-0 Gefle IF
 BK Zeros 0-2 Kalmar FF
 Gamla Upsala SK 0-2 Mjällby AIF 
 Lucksta IF 0-4 IF Elfsborg 
 Syrianska Föreningen 4-1 Enköpings SK
 Väsby IK FK 2-1 GAIS (a.p.)
 Bodens BK 2-3 AIK
 Essinge IK Intern FC 2-0 Lundens AIS
 IK Oddevold 0-4 Örebro SK
 Spårvägens FF 1-4 Halmstads BK
 Tidaholms GoIF 4-2 Landskrona BoIS
4 mai
 Carlstad United BK 0-1 IFK Göteborg

Troisième tour 
7 mai
 Djurgårdens IF          1-0 Sandvikens IF 
8 mai
 Östers IF                  1-3 Degerfors IF
9 mai
 GIF Sundsvall              3-2 Tidaholms GoIF
 Väsby IK FK                3-1 Skiljebo SK
 Assyriska Föreningen       1-3 IFK Malmö FK 
 Gerdskens BK               1-5 Örebro SK FK 
 Hammarby IF                   3-1 Halmstads BK 
 IK Brage                   1-2 Myresjö IF 
 Bunkeflo IF                3-2 Essinge IK Intern FC   (But en or)
 Mjällby AIF                0-2 Ängelholms FF
 AIK Solna                       4-0 Motala AIF FK 
 Kalmar FF                  1-2 IF Elfsborg
16 mai
 Helsingborgs IF            0-3 Malmö FF 
 IFK Norrköping             0-5 Västerås SK FK
 Örgryte IS                 4-0 FC Café Opera
17 mai
 IFK Göteborg               4-1 Syrianska Föreningen

Phase Finale

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Résultats sur www.rsssf.com
  Feuille de match de la finale sur www.aik.se

2002
Suede
Sport en Suède en 2002